Wilhelm Meyer kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Meyer (1824–1895), dansk läkare
 Wilhelm Meyer (1844–1944), svensk grafiker
 Wilhelm Meyer (1845–1917), tysk klassisk filolog
 Wilhelm Meyer-Förster (1862–1934), tysk skriftställare
 Wilhelm Meyer-Lübke (1861–1936), schweizisk filolog
 Wilhelm Meyer-Markau (1853–1910), tysk pedagog
 Wilhelm Meyer-Schwartau (1854–1935), tysk arkitekt
 Wilhelm Franz Meyer (1856–1934), tysk matematiker

Se även  

 Wilhelm Mayer
 Wilhelm Maier
 Wilhelm Meier